Ärkehertig Frans Karl Joseph av Österrike, född 7 december 1802 i Wien, död 8 mars 1878 i Wien, var far till två kejsare (av Österrike och Mexiko) och farfar till Franz Ferdinand, som blev mördad i Sarajevo.

Biografi
Han var andre son till kejsar Frans II och hans andra hustru Maria Teresa av Neapel och Sicilien.

Den 4 november 1824 i Wien gifte han sig med Sofia av Bayern (1805-1872), dotter till Maximilian I Joseph av Bayern och hans andra hustru Karolina av Baden. Trots att Franz Karl av naturen var oambitiös, var han p.g.a. att han var äldste broder till kejsaren, Ferdinand I av Österrike, medlem av det kejserliga rådet, som styrde istället för kejsaren under perioden 1835 till 1848. Efter hustruns enträgna råd, lade han ner kraven på tronen när brodern abdikerade i december 1848; i stället gick tronen till äldste sonen Frans Josef.

Ärkehertig Frans Karl dog i Wien 1878, sex år efter sin hustru.

Barn 
 Frans Josef (1830-1916), senare kejsare av Österrike.
 Maximilian (1832-1867), senare kejsare av Mexiko.
 Karl Ludwig (1833-1896), far till Franz Ferdinand och farfar till Karl I av Österrike
 Maria Anna (1835-1840)
 Ludwig Viktor (1842-1919)

Referenser 
 Palmer, Alan. Twilight of the Habsburgs: The Life and Times of Emperor Francis Joseph. New York: Weidenfeld & Nicolson, 1995.

Noter

Externa länkar

Huset Habsburg-Lothringen
Österrikes ärkehertigar
Födda 1802
Avlidna 1878
Män
Riddare och kommendör av Kungl. Maj:ts Orden
Mottagare av Serafimerorden